RNK Zmaj Makarska
NK Zmaj Blato
NK Zmaj Zadar
NK Zmaj Komiža